{{Вершина
 |Название                = Холмс
  |Национальное название  = en/Mount Holmes
 |Изображение             = MountHolmesYNP2010.jpg
  |Подпись изображения    = Гора Холмс в центре снимка. Фото сделано в октябре 2010 года.
 |Координаты              = 44/49/8/N/110/51/21/W
 |Страна                  = США
  |Регион                 = Вайоминг
   |Район                 = Парк (округ, Вайоминг)
 |Горная система          = Скалистые горы
  |Хребет или массив      = Галлатин (хребет)
 |Высота                  = 3150
  |Источник высоты        = <ref>Гора Холмс  на сайте peakbagger.com</ref>
  |Относительная высота   = 
  |Первое восхождение     = 1878 (, Холмс)
 |Позиционная карта       = США Запад
 |Позиционная карта 1     = 0
}}Эта статья — о горе в США. О горе в Антарктиде см. .
Холмс () — гора, расположенная в северо-западной части Йеллоустонского национального парка в округе Парк (штат Вайоминг, США). Имея высоту 3150 м, является .

Холмс входит в состав горного хребта  (его крайняя южная точка), который сам является частью Скалистых гор. На горе берёт своё начало речушка Индиан-Крик — приток реки . Подле вершины горы расположена станция рейнджеров, откуда ведётся постоянный мониторинг лесных пожаров и погоды. Близ горы проходит маршрут . Подъём на вершину Холмса осуществляется по маршруту длиной 17,4 км.

Впервые данная гора отмечена на карте исследователя, инженера, генерала (на тот момент — капитана) армии США  в 1860 году под названием Галлатин. До 1878 года кроме этого для вершины также регулярно употреблялось название Мэдисон в связи с её близостью к реке Мэдисон. Гора относительно проста для восхождения; впервые была покорена в 1878 году географом  и исследователем, антропологом, археологом, художником, иллюстратором, картографом, скалолазом, геологом и музейным куратором Уильямом Холмсом. Ганнетт дал горе новое имя — Холмс — в честь своего компаньона по восхождению и друга.

См. также

Примечания 

Йеллоустон
Горы Вайоминга
Горные вершины США
География округа Парк (Вайоминг)